Groenewoude (Utrecht), een voormalig stadskasteel in de stad Utrecht
 Groenewoude (Woudenberg), een voormalig kasteel in Woudenberg
 Nieuw-Amelisweerd, ook wel Groenewoude genoemd